Ива́н Курга́нский:
 Курганский, Иван Андреевич (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Курганский, Иван Данилович (1908—1944) — Герой Советского Союза.